Blowing Rock bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blowing Rock (North Carolina)
 Blowing Rock (Virginia)